Lorenzo Gritti ist der Name folgender Personen:

* Lorenzo Gritti (Diplomat) (1498–1539), venezianischer Diplomat
 Lorenzo Gritti (Grasskiläufer) (* 1985), italienischer Grasskiläufer